Deux navires de lUnited States Navy portent ou ont porté le nom USS Boise, nom issu de celui de la capitale de l’État américain de l'Idaho :

l', un croiseur léger de classe Brooklyn qui participa à la Seconde Guerre mondiale avant d'être revendu à la Marine argentine ;
l', un sous-marin de classe Los Angeles en service depuis 1992.

Boise